Villarrubiero – abitanti di Villarrubia de Santiago
Villarrubiero – abitanti di Villarrubio